Nicolai Ramm Østgaard kan syfta på:

 Nicolai Ramm Østgaard (1812–1873), norsk jurist och författare
 Nicolai Ramm Østgaard (1885–1958), norsk fotbollsspelare och idrottsledare